Ritter von Schuh ist Name folgender Personen:
 Georg von Schuh (1846–1918), deutscher Lehrer, Jurist und Politiker
 Michael von Schuh (1799–1865), bayerischer Generalleutnant und Kommandant des Kadettenkorps
 Maximilian von Schuh (1838–1911), bayerischer Generalleutnant, Sohn des vorigen